Il Friuli Annia Verduzzo Friulano è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo dorato
odore: vinoso, caratteristico
sapore: asciutto, oppure amabile dolce, lievemente tannico, di corpo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Udine  (1996/97)  200,27

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verduzzo Friulano